ARA General Belgrano  è il nome con cui sono stati battezzati due incrociatori della Armada Argentina, in onore del generale Manuel Belgrano.

ARA General Belgrano – incrociatore corazzato classe Garibaldi varato nel 1897
ARA General Belgrano – incrociatore leggero classe Brooklyn, ex USS Phoenix, varato nel 1938 e affondato nel 1982 durante la guerra delle Falkland